Västra Hörreda är en by sydost om Lekeryd i Jönköpings kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

Källor 

Orter i Jönköpings kommun
Småorter i Sverige